US National Indoor 2014 — 39-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в городе Мемфисе, США, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 10 по 16 февраля. Приз продолжал серию турниров в регионе. Из-за финансовых проблем чемпионат впервые с 2000 года проведён только для мужчин.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Кэй Нисикори (№ 17 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Кэй Нисикори выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации. На этом турнире он защищает свой прошлогодний титул.
 Иво Карлович сыграл свой 1-й одиночный финал в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Эрик Буторак выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации. На этом турнире он выиграл 2-й раз (до этого в 2007 году в партнерстве с Джейми Марреем).
 Равен Класен выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 US National Indoor

 Мировой тур ATP 2014
 Мировой тур ATP 250

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

США
Теннис
Февраль 2014 года
2014